Zendrini ist der Name folgender Personen:

 Bernardino Zendrini (1679–1747), italienischer Wasserbauingenieur, Arzt, Astronom und Mathematiker
 Bernardino Zendrini (Autor) (1839–1879), italienischer Dichter und Übersetzer